La cifra 2001 hace referencia al año homónimo, primero del siglo XXI; puede aludir también a:

Literatura 
 La novela 2001: A Space Odyssey (1968), de Arthur C. Clarke.

Cine 
 La película 2001: A Space Odyssey (1968), de Stanley Kubrick, basada en la novela anterior.

Música 
 El álbum 2001 (1999), de la banda Dr. Dre.

Periodismo 
 El diario 2001, editado en Caracas por el Bloque Dearmas y de circulación matutina a nivel nacional.